LSR может означать:
 LSR (MPLS) — коммутирующий метки маршрутизатор в сети MPLS
 «Группа ЛСР» — российская компания, работающая в сфере производства стройматериалов, девелопмента и строительства недвижимости.
 Локальный стандарт покоя (Local Standard of Rest) — система координат в астрономии.